Orthochromis — рід риб родини цихлові. Рід налічує 14 видів.

Види 
 Orthochromis kalungwishiensis (Greenwood & Kullander, 1994)
 Orthochromis kasuluensis De Vos & Seegers, 1998
 Orthochromis luichensis De Vos & Seegers, 1998
 Orthochromis luongoensis (Greenwood & Kullander, 1994)
 Orthochromis machadoi (Poll, 1967)
 Orthochromis malagaraziensis (David, 1937)
 Orthochromis mazimeroensis De Vos & Seegers, 1998
 Orthochromis mosoensis De Vos & Seegers, 1998
 Orthochromis polyacanthus (Boulenger, 1899)
 Orthochromis rubrolabialis De Vos & Seegers, 1998
 Orthochromis rugufuensis De Vos & Seegers, 1998
 Orthochromis stormsi (Boulenger, 1902)
 Orthochromis torrenticola (Thys van den Audenaerde, 1963)
 Orthochromis uvinzae De Vos & Seegers, 1998

Джерела 

Pseudocrenilabrinae